Cette page présente l'historique complet des matchs de coupes d'Europe disputés par le Racing Club de Lens depuis 1975. Au total 80 matchs européens ont été disputés par le Racing, et également 12 rencontres de Coupe Intertoto. Lens a commencé son aventure européenne le  au Whitehall Stadium (Dublin), lors des seizièmes de finale disputés face au club irlandais du Home Farm.

Bilan

Buteurs 

(au , après Copenhague - Lens)
 Cousin : 12 buts
 Dindane, Jemâa : 8 buts
 Moreira, Nouma : 6 buts
 Bakari : 5 buts
 Bousdira, Coulibaly, Lachor, Tiéhi, Utaka : 4 buts
 Akalé, Blanchard, Camara, Job, Kaiser, Meyrieu, Sakho, Six, Thomert : 3 buts
 Boli, Brunel, Carrière, Dacourt, Delmotte, Djebali, Diop, Hilton, Jussiê, Monterrubio, Mujica, Šmicer, Vairelles : 2 buts
 Brisson, Carreño, Coridon, Debève, Déhu, Delporte, Elie, Eloi, Feindouno, Flak, Foé, Françoise, Frau, Gillet, Hopquin, Ismaël, Jankovic, Joly, Keita, Lacourt, Llorens, Nyarko, Notheaux, Ogaza, Peltier, Piette, Sikora, Song, Tlokinski, Xuereb, Zuraczek : 1 but

+ 8 buts contre son camp

Rencontres saison par saison

Coupe des Coupes 1975-1976

Coupe UEFA 1977-1978 

¹ Après prolongations

Coupe UEFA 1983-1984 

¹ Après prolongations

Coupe UEFA 1986-1987

Coupe UEFA 1995-1996 

¹ Après prolongations

Coupe UEFA 1996-1997

Ligue des Champions 1998-1999 

Alors qu'une victoire aurait permis à Lens de se qualifier pour les quarts de finale, les lensois s'inclinent et sont éliminés de la Coupe d'Europe. En effet, c'est seulement une année plus tard que la  est qualificative pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Classement du Groupe E

Coupe UEFA 1999-2000

Coupe Intertoto 2000-2001

Saison 2002-2003

Ligue des Champions 2002-2003

Classement du Groupe G 

En se classant , Lens est déversé en  de finale de la Coupe de l'UEFA.

Coupe UEFA 2002-2003

Coupe UEFA 2003-2004

Saison 2005-2006

Coupe Intertoto 2005-2006

Coupe UEFA 2005-2006

Coupe UEFA 2006-2007

Saison 2007-2008

Coupe Intertoto 2007-2008

Coupe UEFA 2007-2008 

¹ Après prolongations

Adversaires rencontrés

Carte des adversaires rencontrés en Coupes d'Europe

Liste des adversaires

Liens externes 
 Historique du RC Lens en compétitions européennes sur uefa.com.
Parcours européen du RC Lens
Résultats complets du RC Lens en Coupe d'Europe

Lens
Racing Club de Lens